Alexander Burgstaller ist der Name folgender Personen:

* Alexander Burgstaller (Rennfahrer) (* 1969), deutscher Automobilrennfahrer
 Alexander Burgstaller (Fußballspieler) (* 1999), österreichischer Fußballspieler